Paus ist der Name von:

 Paus (Resende), Gemeinde in Portugal
 Paus (Maschinenfabrik), Hersteller von Baumaschinen, Schrägaufzügen und Bergbaumaschinen
 Paus (Band), ein musikalisches Nebenprojekt von Joakim Berg aus der Gruppe Kent (Band) und Peter Svensson von The Cardigans

Personen
 Ansgar Paus (1932–2017), deutscher Theologe
 Arne Paus (* 1943), norwegischer figurativer Maler
 Bernhard Paus (1910–1999), norwegischer Chirurg, Oberstleutnant und Großmeister des Norwegischen Freimaurerordens
 Brita Collett Paus (1917–1998 in Oslo), norwegische Gründerin der Fransiskushilfe
 Christian Cornelius Paus (1800–1879), norwegischer Jurist und Politiker
 Christopher Tostrup Paus (1862–1943), norwegischer Kammerherr, Graf, Gutsbesitzer, Philanthrop, Kunstsammler
 Gisbert Paus (1955–2019), deutscher Fußballspieler
 Hans Paus (1937–2011), deutscher Physiker
 Heinz Paus (* 1948), Bürgermeister von Paderborn
 Herman Paus (1897–1983), norwegisch-schwedischer Skispringer und Gutsbesitzer
 Ingrid Paus-Hasebrink (* 1952), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin, Germanistin und Soziologin
 Judith Paus (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Lisa Paus (* 1968), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdA, MdB, Bundesfamilienministerin
 Marcus Paus (* 1979), norwegischer Komponist
 Marianne Paus (1935–2015), deutsche Politikerin (CDU) und Landtagsabgeordnete
 Nikolai Nissen Paus (1877–1956), norwegischer Chirurg

 Ralf Paus, Professor für Medizin (Universitäten Kiel und Manchester)
 Thorleif Paus (1881–1976), norwegischer Offizier, Generalkonsul und Unternehmer

Siehe auch:

 Paus (Familie)
 Pausch
 Pauss
 Baus